

Film en televisie 
Stingray (1978), een televisiefilm uit 1978 van Richard Taylor
Stingray (televisieserie uit 1964), een supermarionationserie gemaakt door Gerry Anderson
Stingray (televisieserie uit 1985), een kortlopende NBC-serie, met een pilot in 1985, en die liep van 1986 tot 1987
Stingray (televisiefilm), een televisiefilm uit 1985 (de pilot van bovengenoemde serie)
Stingray (korte film), een korte film uit 2006
Stingray Classica, voorheen Brava, cultureel televisiekanaal

Voer- en vaartuigen 
Stingray Light Tank, een Amerikaanse lichtgewicht tank.
USS Stingray (SS-186),  een Salmon-klasse duikboot.

Overig 
Stingray (Marvel), een personage van Marvel Comics
Stingray, de Engelse benaming voor een pijlstaartrog
Stingray, een model basgitaar van de firma MusicMan
Stingray (achtbaan), een achtbaanmodel van de Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma
Stingray (album), een album van Joe Cocker